Ментус Віктор Володимирович — (1982-2014) прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ментус Сергій Юрійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища